Umoření má několik významů: 

 Umoření listiny – činnost v soudním řízení týkající se zneplatnění listin
 Umoření kapitálu – odpis kapitálu, tedy hmotných a nehmotných investic
 Umoření dluhu – splacení dluhu